Batalha de Locros (208 a.C.) ou "Primeira Batalha de Locros", batalha da Segunda Guerra Púnica.
 Batalha de Locros (207 a.C.) ou "Segunda Batalha de Locros", batalha da Segunda Guerra Púnica.
 Batalha de Locros (205 a.C.) ou "Terceria Batalha de Locros", batalha da Segunda Guerra Púnica.

Desambiguações de guerras e batalhas